Раи́са Ива́новна Касья́нова (19 декабря 1929 — 15 марта 1996) — доярка совхоза «Червоний велетень» Змиёвского района Харьковской области Украинской ССР.

Биография 
Родилась 19 декабря 1929 года в селе Марьевка Первомайского района Харьковской области (Украина). В 1930 году переехала в Змиёвский район Харьковской области. В 1947 году окончила 7 классов школы и пошла работать дояркой.

В 1966 году за высокие надои молока была награждена орденом Ленина. В 1971 году получила более высокие надои. За активный и плодотворный труд в сельском хозяйстве присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1973 году за высокие показатели по надоях молока была награждена орденом Октябрьской Революции.

Работала дояркой до 1983 года. Умерла 15 марта 1996 года.

Литература 
 Михайло Саяний. Видатні люди Зміївщини. Ч. 1. Харків: Кроссроуд, 2009.

Ссылки 
 Касьянова, Раиса Ивановна  на сайте «Герои Страны»
Женщины в Великой Отечественной войне
Доярки